Леда може да се отнася до:
 Леда — героиня от древногръцката митология
 Леда — спътник на Юпитер.
 Леда Милева — дъщеря на Гео Милев